Soho, mali dio središnjeg Londona, Engleska
 SoHo, New York, nazvan po tome što se nalazi južno od Ulice Houston (South of Houston Street)
 Soho, Birmingham
 SoHo, Hong Kong, nazvan po tome što se nalazi južno od Ceste Hollywood (South of Hollywood Road)
 Soho, Tampa, nazvano po tome što se nalazi južno od Avenije Howard (South of Howard Avenue)
 Soho (narod) ili Saho, etnička grupa u Eritreji

Vidi i:
 SOHO - Solar and Heliospheric Observatory, letjelica koja istražuje Sunce i Sunčev sustav